Lamberville ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Lamberville (Manche)
 Lamberville (Seine-Maritime)

Siehe auch:
 Lambertville